Stolpersteine in Italien wurden von Gunter Demnig in folgenden Orten Italiens verlegt:
 Siehe auch 
 Liste der Orte mit Stolpersteinen

 Weblinks 

!